

Histoire 
 Joyeuse, l'épée de Charlemagne. La légende locale rattache le nom de la ville et de la famille à cette arme.

Patronyme 
Le nom de Joyeuse est celui d'une ancienne famille noble du Vivarais, qui a donné plusieurs membres notables :
 Anne de Joyeuse (1560 † 1587), mignon d'Henri III de France ;
 Tanneguy de Joyeuse (1420 † 1480), sénéchal et capitaine de Lyon ;
 Guillaume de Joyeuse (1520 † 1592), évêque d'Alet, puis lieutenant-général du Languedoc ;
 François de Joyeuse (1562 † 1615), cardinal ;
 Henri de Joyeuse (1563 † 1608), Capucin,maréchal de France ;
 Antoine Scipion de Joyeuse (1565 † 1592), chef de guerre de la Ligue pendant les guerres de religion ;
 Jean-Armand de Joyeuse (1631 † 1710), maréchal de France.

Toponyme 
 Joyeuse, commune française de l'Ardèche ;
 Beyrie-sur-Joyeuse, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Hydronyme 
 Joyeuse, affluent de la Bidouze, rivière du Pays basque ;
 Joyeuse, affluent de l'Arnon, rivière du département du Cher ;
 Joyeuse, affluent de l'Isère, rivière des départements de la Drôme et de l'Isère ;
 le surnom de l'Aran rivière du Pays basque, affluent de l'Adour.

Voir aussi 
 Joie
 
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français